Il singolare  del Franken Challenge 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

João Sousa era il detentrice del titolo.

Blaž Kavčič ha battuto in finale Serhij Stachovs'kyj 6–3, 2–6, 6–2.

Teste di serie

 Serhij Stachovs'kyj (finale)
 Blaž Kavčič (Campione)
 Matthias Bachinger (secondo turno)
 Daniel Brands (secondo turno)

  Simone Bolelli (secondo turno)
  João Sousa (primo turno)
  Andrej Golubev (secondo turno)
  Andreas Haider-Maurer (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Franken Challenge 2012